Schütter ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Schütter (* 1990), deutscher Schauspieler, Musiker und Synchronsprecher
 David Schütter (* 1991), deutscher Schauspieler
 Friedrich Schütter (1921–1995), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Günter Schütter (* 1959), deutscher Drehbuchautor
 Isabella Vértes-Schütter (* 1962), deutsche Theaterintendantin und Politikerin (SPD), MdHB
 Julian Schütter (* 1998), österreichischer Skirennläufer und Klimaaktivist
 Leonie Schütter (* 1998), deutsche Basketballspielerin
 Lorenz Schütter von Klingenberg († 1599), Pfennigmeister und Oberdreißiger (Steuereinnehmer) in Ungarisch-Altenburg sowie Kaiserlicher Rat
 Meinrad Schütter (1910–2006), Schweizer Komponist